Eleonora von Toledo ist der Name folgender Personen:

 Eleonora von Toledo (1522–1562), Großherzogin der Toskana, Ehefrau von Cosimo I. de Medici  
 Eleonora von Toledo (1553–1576), Ehefrau von Pietro de Medici